Аеропорт «Бора-Бора»  — аеропорт, який обслуговує острів Бора-Бора архіпелагу Острови Товариства у Французькій Полінезії. Розташований у 7 км на північ від села Вайтапе на моту «Муте».

Показники діяльності

Кількість пасажирів

Див. також 
 Список аеропортів Французької Полінезії

Примітки

Посилання 
 Профіль аеропорту на порталі «World Aero Data» 
 Профіль аеропорту на порталі «Aviation Safety Network» 

Бора-Бора